7-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл с 27 апреля по 9 ноября 1997 года. Чемпионат проходил в двух географических зонах. Победители зональных турниров — витебское  и осиповичская «Свислочь-Кровля» получили путёвки в Первую лигу. Со следующего сезона турнир стал называться Второй лигой.

Итоговая таблица

Зона А

Зона Б

См. также 
 Первая лига 1997
 Вторая лига 1997

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Белоруссии в 1997 году